19. Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene 2009. održano je u Kini od 5. do 20. prosinca 2009. godine.

Ukupno su se natjecale 24 ekipe po skupinama u prvom i drugom krugu. Poslije toga je slijedilo razigravanje s četvrtfinalima, polufinalima te konačno i finalu. Ranije ispale reprezentacije su razigravali za redosljed od devetog mjesta pa na dalje.

Svjetsko prvenstvo se održavalo u šest gradova. Finale se igralo u Nanjing.

Svjetski prvak je postala Rusija koja je svladala Francusku u finalu 22:25.

Konačni plasman

Vanjske poveznice

 Službena stranica SP 2009. 

Ž2005
Međunarodna športska natjecanja u Kini